Schaesberg ist

 der Name einer ehemals selbstständigen Gemeinde in Niederländisch-Limburg, siehe Schaesberg
 der Name einer jülich'schen Dynasten-Familie, siehe Schaesberg (Adelsgeschlecht)

Schaesberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Joseph Maria von Schaesberg (1730–1801), Adeliger
 Franz Ferdinand von Schaesberg (1733–1759), Domherr in Münster

 Johann von Schaesberg († 1579), Adeliger
 Johann Friedrich von Schaesberg (1705–1775), Domherr in Hildesheim, Münster und Paderborn
 Johann Sigismund von Schaesberg (1662–1718), Ritter des Malteserordens, Kommendator mehrerer Kommenden des Malteserordens und kurfürstlich-pfälzischer und spanischer Geheimrat
 Jorrys von Schaesberg († 1562), Adeliger
 Karl Franz von Schaesberg (1734–1800), Domherr in Hildesheim, Münster und Paderborn 
 Rudolf von Schaesberg (1816–1881), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Palais Schaesberg, denkmalgeschützter Bau in Düsseldorf
 Schloss Schaesberg, Schlossruine bei Schaesberg zwischen den Orten Landgraaf und Heerlen im Südosten der niederländischen Provinz Limburg